Улинич — фамилия:

 Улинич, Аня (Анна Сергеевна) (род. 1973) — американская писательница.
 Улинич, Борис Яковлевич (Финкельштейн, 1885—1978) — советский архитектор.
 Улинич, Влад (род. 1966) — молдавский политик, бизнесмен и филантроп.
 Улинич, Роман Борисович (1907—1996) — инженер связи, лауреат Сталинской премии, сын Б. Я. Улинича.
 Улинич, Феликс Романович (1929—1990) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, сын Р. Б. Улинича.

См. также 
 Кулиничи